81-720.1/721.1 — модель российских вагонов метро.

Существовало две разные модели вагонов с таким обозначением:
 81-720.1/721.1 — вагоны  года выпуска производства Ленинградского вагоностроительного завода, прототип вагонов 81-550/551/552
 81-720.1/721.1 «Яуза» — вагоны  года выпуска производства Мытищинского вагоностроительного завода, серийная модель вагонов «Яуза»